Tenisový turnaj na okruhu WTA BNP Paribas Open 2009 se konal ve dnech 11. – 22. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na dvorcích s tvrdým povrchem. Odměny činily 4,500,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Indian Wells Masters
 BNP Paribas Open 2009 - muži

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Indian Wells Masters
Tenis v USA v roce 2009